Björskog kan syfta:

 Björskogs socken – en socken i Västmanland
 Björskogs landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Björskogs församling – en tidigare församling i Västerås stift –2006
 Björskogs kyrka – en kyrkobyggnad i Valskog i Västerås stift
 Björskogs distrikt – ett distrikt i Kungsörs kommun och Västmanlands län 2016–